Удрі, Удрі́ (фр. Oudry) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Жан-Батіст Удрі (фр. Jean-Baptiste Oudry 17 березня, 1686 Париж— 30 квітня, 1755, Бове) — французький художник-декоратор першої половини 18 ст.